

Ittiologia 
 Dentice: genere di pesci d'acqua salata appartenenti alla famiglia degli Sparidae a cui appartengono fra le altre le seguenti specie:
 Dentice
 Dentice della corona
 Dentice occhione
 Carango dentice – pesce di mare della famiglia Carangidae

Persone 
 Alfredo Dentice di Frasso (1873-1940) – ammiraglio, imprenditore, deputato italiano
 Cecilia Motzo Dentice d'Accadia  (1893-1981) – studiosa di filosofia e di pedagogia italiana
 Ernesto Dentice di Frasso (1825-1886) – senatore italiano
 Fabrizio Dentice (1539-1581) – compositore, liutista e gambista italiano
 Fabrizio Dentice (1919-?) – scrittore italiano
 Francesco Dentice d'Accadia (1873-1844) – senatore
 Luigi Dentice di Frasso (1861-1947) – imprenditore e politico italiano
 Luigi Dentice (circa 1510/1520-1566) – teorico della musica
 Scipione Dentice (1560-1633) – musicista

Altro 
 Dentice – antica famiglia dell'Italia meridionale

 Castello Dentice di Frasso di San Vito dei Normanni – castello medioevale